Греку́р, Ґрекур () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 35 км на північ від Безансона, 25 км на південний захід від Везуля.

Історія 

15 грудня 2015 року Грекур, Ле-Пон-де-Планш i Везе було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Ромен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Грекур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Сона